Baune kan henvise til flere artikler:

 Lars Allan Baunsbøl, bedre kendt som Baune, en figur fra Drengene fra Angora og Rockerne.
 Bavn, en slags signalbål